Plusieurs cathédrales portent le nom de cathédrale Saint-Martin en l’honneur de Martin de Tours :
 la basilique-cathédrale Saint-Martin de Belluno en Italie ;
 la cathédrale Saint-Martin de Bonn en Allemagne ;
 la cathédrale Saint-Martin de Bratislava en Slovaquie ;
 la cathédrale Saint-Martin d’Eisenstadt en Autriche ;
 la cathédrale Saint-Martin de Leicester au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Martin de Lucques en Italie ;
 la cathédrale Saint-Martin de Mayence en Allemagne ;
 la cathédrale Saint-Martin d’Orense en Espagne ;
 la cathédrale Saint-Martin de Rottenburg am Neckar ;
 la cathédrale Saint-Martin de Spišská Kapitula (à Spišské Podhradie) en Slovaquie ;
 la cathédrale Saint-Martin d’Utrecht aux Pays-Bas ;
 la cathédrale Saint-Martin d’Ypres en Belgique.

La collégiale Saint-Martin de Colmar en France est également appelée ainsi, par erreur.

Voir aussi 
 
 

Martin
~